Deutsche Tor ist der Name folgender geographischer Orte:

 Deutsches Tor (Landau in der Pfalz)
 Deutsches Tor (Metz), in der Hauptstadt des Départements Moselle und der Region Lothringen Metz.
 Deutsches Tor (Saarlouis)
 Porte de Pantin, vormals Porte d'Allemagne (Deutsches Tor) eines der Einfallstore nach Paris